26-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 100 километров состоялась 20 сентября 1959 года. Победу одержал итальянский велогонщик Альдо Мозер.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1959 на FirstCycling
 
 
  

1959 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1959 году
Сентябрь 1959 года